Caropolis kan syfta på:
 Carlópolis, en stad i Brasilien.
 Karlopolis, en svensk förläggning i närheten av Bender utnyttjad av Karl XII 1711-1713.